Геннадий Семёнович Вепрев (род. 25 декабря 1943) — советский и российский тренер по лыжным гонкам и биатлону. Заслуженный тренер России, почётный гражданин Талицкого городского округа Свердловской области.

Биография 
Родился 25 декабря 1943 года в посёлке Шабры Свердловской области.

Во время учёбы в школе-интернате увлёкся лыжным спортом. Его учителем физкультуры был Г. П. Шаламов.

Служил в войсках ВВС. Во время службы в армии стал спортинструктором, затем — тренером.

После демобилизации поступил на спортивный факультет Свердловского педагогического института. Стал членом спортивного общества «Буревестник». Будучи студентом четвёртого курса был приглашён на должность тренера в сборную института.

После окончания института с женой и дочерью уехал по распределению в город Урай. В 1975 году семья Вепревых вернулась в Талицкий район.

Работал в Чупинской средней школе учителем физкультуры и тренером-преподавателем в талицкой ДЮСШ. На протяжении нескольких десятилетий занимался развитием лыжного спорта в Талицком районе. Воспитал немало мастеров спорта по биатлону и лыжным гонкам. Среди его учеников 6-кратный чемпион СССР по биатлону Сергей Антонов и серебряный призёр Олимпийских игр в Альбервиле Светлана Давыдова-Печёрская.

В декабре 2003 года в посёлке Комсомольском прошла лыжная гонка, посвящённая 60-летию заслуженного тренера России Г. С. Вепрева. 

22 декабря 2018 года прошла новогодняя гонка в честь 75-летия Геннадия Семёновича.

 Семья
 Сын — Дмитрий Вепрев, мастер спорта по биатлону, чемпион Вооруженных сил СССР, чемпион России, участник Чемпионата мира по биатлону.

Примечания

Ссылки 
 Список спортсменов-ветеранов Свердловской области, чемпионов России, СССР, Европы, мира и Олимпийских игр на получение пожизненного ежемесячного дополнительного материального содержания в размере 3000 рублей
 В честь такого юбилея. 22 декабря прошла новогодняя гонка в честь 75-летия Геннадия Семёновича Вепрева

Тренеры по биатлону СССР
Тренеры по биатлону России
Выпускники Уральского педагогического университета